Fanny Hjelm (1858-1944) pittrice svedese
 Fanny Hjelm-Rönnlund (n. 1991) calciatrice svedese